A7 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A7, (Hrvatska)
 Audi A7 - model automobila njemačke marke Audi